Поча́йка:

 Почайка — река во Владимире, правый приток Рпени.
 Почайка — урочище на месте бывшего населенного пункта в Гороховецком районе Владимирской области близ реки Лух, популярная туристическая стоянка.